Воскобойников, Михаил:
 Воскобойников, Михаил Григорьевич (1912—1979) советский учёный-лингвист.
 Воскобойников, Михаил Михайлович (1873—1942) — советский зоолог.